Güzelyurt − miasto w Turcji
 Morfu (tur. Güzelyurt) − miasto na Cyprze